McDonald's Championship (poznat kao i McDonald's Open) je bilo međunarodno košarkaško natjecanje za pobjednike kontinentalnih natjecanja i pozvanih klubova iz NBA (osim prva dva, kad su sudjelovale reprezentacije Sovjetskog Saveza i Jugoslavije. Ovo natjecanje je održavano između 1987. i 1999. kao turnir u jednom gradu - domaćinu, kao nasljednik prethodnog globalnog natjecanja - Interkontinentalnog kupa. Sva izdanja turnira su osvojile momčadi iz NBA.

Rezultati finala 

1 Utakmica igrana u skupini

Pregled sudionika McDonalds Championshipa

1 Igrali kao Tracer i Philips
2 Igrali i kao Real Madrid Teka
3 Igrali kao Scavolini
4 Igrali kao Jugoplastika, POP 84 i Slobodna Dalmacija
5 Igrali kao Buckler
6 Igrali kao All-Star Franca
7 Igrali kao Bayer
8 Igrali kao PSG Racing
9 Igrali kao Benneton
10 Igrali kao Varese Roosters

Poveznice 
 Interkontinentalni kup
Euroliga
National Basketball Association
 kosmagazin.com, Mekdonalds turniri: spoj dva košarkaška sveta

Košarkaška natjecanja